Roschnafsky ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Roschnafsky (* 1970), deutsch-rumänischer Basketballtrainer und -spieler
 Eduard Roschnafsky (* 2003), rumänisch-deutscher Basketballspieler